Ажимов — фамилия; женская форма Ажимова.

Известные носители 
 Ажимов, Алишер Муратович (род. 2001) — казахстанский футболист, полузащитник.
 Ажимов, Тулебай Хаджибраевич (1921—1988) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, сержант.
 Ажимов, Феликс Евгеньевич (род. 1981) — российский философ и преподаватель.

См. также